В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Pennsylvania 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серія Вірджинії Слімс 1984, Катаріна Ліндквіст здобула титул, у фіналі перемігши Бет Герр 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Бет Герр (фінал)
 Андреа Леанд (1-ше коло)
 Камілл Бенджамін (півфінал)
 Марселла Мескер (1-ше коло)

 Марін Луї (1-ше коло)
 Лаура Аррая (чвертьфінал)
 Террі Фелпс (1-ше коло)
 Кім Сендс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Pennsylvania